Hagood steht für:

 Hagood (South Carolina), Ort im Sumter County

Hagood ist der Familienname folgender Personen:
 Johnson Hagood (1829–1898), US-amerikanischer Politiker
 Johnson Hagood (General) (1873–1948) US-amerikanischer Generalmajor
 Kenny Hagood (1926–1989), US-amerikanischer Jazz-Sänger